País Basco — região histórica entre Espanha e França, também chamada Euskal Herria
 Comunidade Autónoma do País Basco — região autónoma de Espanha
 País Basco francês — região histórico-cultural francesa

Desambiguações de topônimos